Гран-Кам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Гран-Кам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена